Pflieger steht für:

 Pflieger (Verkehrsunternehmen), ein Reise- und Verkehrsunternehmen

Pflieger ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Pflieger (* 1980), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Pflieger (* 1947), deutscher Jurist und von 2001 bis 2013 Generalstaatsanwalt in Baden-Württemberg
 Kurt Pflieger (1890–1958), deutscher General
 Pat Pflieger (* 1955), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Philipp Pflieger (* 1987), deutscher Leichtathlet
 Polykarp Pflieger (1867–1932), deutscher Verwaltungsjurist
 Silvester Pflieger († 1453), Bischof von Chiemsee